Flacey (Côte-d'Or)
 Flacey (Eure-et-Loir)

Desambiguações de topônimos